Albert-Charles-Emile Bruché, francoski general, * 1882, † 1952.

Glej tudi 

 seznam francoskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1882
Umrli leta 1952
Francoski generali
Generali Francoske kopenske vojske
Francoski vojaški pedagogi
Veterani druge svetovne vojne